Ме́льничное — село в Красноармейском районе Приморского края. Административный центр Мельничного сельского поселения.

Село приравнено к районам Крайнего Севера.

Географическое положение 
Село расположено в отдалённой горной местности, стоит на реке Большая Уссурка, ниже впадения в неё рек Колумбе (правый приток) и Приманка (левый приток).

Расстояние по автодороге до районного центра Новопокровка (через Рощино) около 120 км, до Дальнереченска около 196 км.

На юго-восток от села Мельничное идёт автодорога к пос. Пластун Тернейского района, до Российского побережья Японского моря около 130 км. Автодорога проходит по южной границе Сихотэ-Алиньского заповедника.

Население

Местное самоуправление 
Адрес: 692186, с. Мельничное, ул. Красноармейская, 4

Образование 
В селе имеется средняя школа № 26.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Приморский край)